Свободная реализация — юридическое понятие в законодательстве Российской Федерации (РФ). Относится к области регулирования внутренней и внешней торговли.

В целях сохранения государственного контроля Указом Президента РФ № 179 от 22 февраля 1992 года свободная реализация отдельных видов продукции запрещена. Для совершения сделок по передаче прав собственности на такие виды продукции необходимы специальные разрешения, выдаваемые государственными контрольными органами. К таким видам продукции относятся, например, драгоценные металлы и камни, вооружение, взрывчатые вещества, радиоактивные материалы, лекарственные средства и др.

За нарушение запрета на свободную реализацию предусмотрена административная ответственность в виде штрафов и конфискации.

Право России
Хозяйственное право